Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Musée des beaux-arts de Dijon
Musée des Beaux-Arts de Liège
Musée des Beaux-Arts de Marseille
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing
Musée des beaux-arts de Tournai
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
Musée national des beaux-arts du Québec

Zie ook 
Museum voor Schone Kunsten (doorverwijspagina)
Museum of Fine Arts (doorverwijspagina)